Stomatogenella är ett släkte av svampar. Stomatogenella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stomatogenella